Elverum Fotball é um clube de futebol da Noruega fundado em 30 de junho de 1907. Sua sede fica em Elverum.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1907
Clubes de futebol da Noruega